Het Campeonato Pernambucano 1916 was de tweede competitie voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie, die werd georganiseerd door de FPF, werd gespeeld van 30 april tot 24 december. Sport do Recife werd kampioen.

Eindstand

Groep A

Wedstrijden

Groep B

Wedstrijden

Play-off

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per